II. Ulászló néven ismert személyek:

 II. Ulászló lengyel fejedelem, uralkodott 1138–1146
 II. Ulászló cseh király, uralkodott 1158-1172
 II. Ulászló lengyel király, uralkodott 1386–1434 
 II. László havasalföldi fejedelem, uralkodott 1447–1456
 II. Ulászló magyar király, uralkodott 1490–1516
 II. Ulászló István szerémi bán (1280–1325)